Анато́лий Моро́з: Мороз, Анатолий Михайлович (род. 1948) — советский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Мороз, Анатолий Николаевич (род. 1949) — украинский политик, член Народной партии, народный депутат Украины.
 Мороз, Анатолий Трофимович (род. 1928) — советский писатель, редактор, прозаик, публицист.